Рождественка — село в Купинском районе Новосибирской области России. Административный центр Рождественского сельсовета.

География 
Площадь села — 198 гектаров.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 2 учреждения образования.

Примечания 

Населённые пункты Купинского района